

Letteratura 
La Pietra di Luna (The Moonstone) – romanzo di Wilkie Collins del 1868

Cinema 
The Moonstone – film muto del 1909
The Moonstone – film muto del 1915 diretto da Frank Hall Crane
La pietra lunare (The Moonstone) – film del 1934 diretto da Reginald Barker

Televisione 
The Moonstone – film per la televisione del 1997 diretto da Robert Bierman
The Moonstone – serie televisiva britannica del 1959
The Moonstone – serie televisiva britannica del 1972

Pagine correlate 
 Moonstone